El término juego cooperativo puede referirse a:

 Juego cooperativo, en teoría de juegos.
 Juego de mesa cooperativo.
 Videojuego cooperativo.